Агадем — необитаемый оазис в пустыне Тенере в республике Нигер, находится в 35 километрах от горы Чигурин.

В оазисе раньше был расположен французский колониальный форт. Теперь он брошенный и частично засыпан песком.

Оазисы Нигера
Регион Диффа